Castilhensi – abitanti di Castilho
Castilhensi – abitanti di Júlio de Castilhos
Castilhensi – abitanti di Nova Castilho